RTL est aussi un sigle qui peut désigner :
 Radio Télévision Luxembourg, marque commune à plusieurs chaînes de radio et de télévision en Europe :
 une chaîne de télévision allemande : RTL Television (création en 1984),
 une chaîne de télévision belge : RTL-TVI (création en 1987),
 une radio généraliste française : RTL (création en 1933),
 une chaîne de télévision française : RTL9 (création en 1955),
 une chaîne de télévision hongroise : RTL,
 une chaîne de télévision luxembourgeoise : RTL Télé Lëtzebuerg (création en 1991) ;
 Réseau de transport de Longueuil ;
 Ride the Lightning, le second album studio du groupe de thrash metal américain Metallica ;
 , une représentation intermédiaire du code utilisée par le compilateur GCC ;
 , une méthode de description des architectures microélectroniques ;
 , ou bibliothèque d'exécution ;
 RTL peut signifier  (droite vers gauche en anglais) et concerne en typographie informatique les écritures qui s'écrivent de droite à gauche.